Stupperich ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Stupperich (* 1943), deutscher Theologe, Historiker, Lehrer und Schuldirektor, Vorsitzender des Niedersächsischen Geschichtslehrerverbandes
 Reinhard Stupperich (* 1951), deutscher Klassischer Archäologe
 Robert Stupperich (1904–2003), deutscher Theologe
Siehe auch:
 Stuparich